Turnaj mužů v curlingu na Zimních olympijských hrách 2014 byla soutěž hraná v hale Pinerolo Palaghiaccio.

Týmy 
Mužského turnaje se účastnilo 10 reprezentací.

Základní skupina

1. kolo 
11. února 2006, 09:00

2. kolo 
13. února 2006, 19:00

3. kolo 
14. února 2006, 14:00

4. kolo 
15. února 2006, 19:00

5. kolo 
15. února 2006, 19:00

6. kolo 
16. února 2006, 14:00

7. kolo 
17. února 2006, 09:00

8. kolo 
17. února 2006, 19:00

9. kolo 
18. února 2006, 14:00

10. kolo 
19. února 2006, 09:00

11. kolo 
19. února 2006, 19:00

12. kolo 
20. února 2006, 14:00

Play-off

Pavouk

Semifinále 
22. února 2006, 19:00

O třetí místo 
24. února 2006, 13:00

Finále 
24. února 2006, 17:30

Konečné umístění

Odkazy

Reference 

Muži